Simbolar bezeichnet:

 Simbolar (Córdoba), Ort in Argentinien
 Simbolar (Santiago del Estero), Ort in Argentinien
 Colonia El Simbolar, Ort in Argentinien